«Последний этап» () — польский кинофильм об истории узников Освенцима. Это второй полнометражный фильм, снятый в Польше после Второй мировой войны, первый в истории мирового кинематографа, рассказывающий об ужасах нацистских концлагерей и трагедии Холокоста и первый художественный фильм об Освенциме. Фильм снят режиссёром Вандой Якубовской, бывшей заключённой Освенцима и Равенсбрюка. Съёмки проходили на территории реального Освенцима, но эпизоды в бараках снимались в декорациях. Роли надзирателей лагеря сыграли местные жители из Освенцима.

Сюжет 
Основанный на воспоминаниях фильм рассказывает о женщинах-заключенных разных национальностей, которые борются за выживание в концентрационном лагере Освенцим. О движении сопротивления фашистам в невыносимых лагерных условиях.

Фильм заканчивается призывом одной из умирающих узниц «Не дайте, чтобы Освенцим повторился!»

В ролях 
 Барбара Драпинская — Марта
 Алина Яновская — Десса
 Барбара Фиевская — Анелька
 Зофья Мрозовска — цыганка
 Халина Дрохоцкая — Лялюня
 Барбара Рачвальская — Эльза
 Мария Виноградова — Надя
 Александра Шлёнская — старшая надзирательница
 Антонина Гурецкая — Анна
 Татьяна Гурецкая — Евгения
 Ванда Бартувна — Хелена
 Эдвард Дзевоньский — лагерный врач
 Хугуэто Фагетт — Мишель
 Станислав Зачик — Тадек
 Анна Ярачувна — капо Фрида
 Ядвига Хойнацкая — заключённая на участке
 Мария Каневская — надзирательница
 Владислав Брохович — комендант лагеря Освенцим
 Казимеж Павловский — шеф гестапо
 Тадеуш Шмидт — офицер гестапо
 Зыгмунт Хмелевский — сановник гестапо, сопровождающий международной комиссии
 Игор Смяловский — офицер СС
 Тадеуш Плюциньский — немецкий солдат

Интересные факты 
 Премьера фильма в Польше: 28 марта 1948 года.
 Первоначально фильм планировалось назвать «Письмо из Освенцима», но спустя два года после начала работы над сценарием фильм получил название «Последний этап».
 По свидетельству самой Якубовской замысел фильма родился у неё ещё в Освенциме, сценарий помогла ей написать другая узница концлагеря немка Герда Шнейдер.

Награды 
 1948 — Кинофестиваль в Карловых Варах — Хрустальный глобус
 1950 — Номинация на премию Британской киноакадемии
 1950 — Премия Международного Совета Мира

Литература 
 

 
 Библиография о фильме «Последний этап» на польском языке

Примечания

Ссылки 
 
 О фильме «Последний этап» на сайте «Польское кино» 
 Художественные фильмы

Фильмы-драмы Польши
Фильмы о Холокосте
Фильмы Ванды Якубовской
Фильмы Польши 1948 года